Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Marija Šarapova che ha battuto in finale Daniela Hantuchová 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Elena Dement'eva (secondo turno)

 Martina Hingis (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Nicole Vaidišová (primo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 2006